Пеангтарн Плипыч (; родилась 15 ноября 1992 года) — таиландская теннисистка; победительница 31 турнира ITF (из них шесть в одиночном разряде).

Общая информация 
У Пеангтарн есть младшая сестра Плобрунг, которая тоже профессионально занимается теннисом.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (42)

Победы (25)

Поражения (17)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Таиланда